Die Bandiera Arancione (zu Deutsch: Orange Fahne) ist ein italienisches Qualitätssiegel im Bereich Tourismus und Umwelt, welches der Touring Club Italiano (TCI) an kleine Gemeinden (maximale Einwohnerzahl: 15.000) im italienischen Hinterland vergibt. Die ausgezeichneten Ortschaften heben sich durch herausragende Stadtbilder und eine ausgezeichnete Tourismusinfrastruktur hervor.

1998 wurde die Orange Fahne von dem ligurischen Regionalverein des TCI etabliert, mit dem Ziel das ligurische Hinterland aufzuwerten. Zur Bestimmung der auszuzeichnenden Ortschaften entwickelte der TCI ein Analysemodell (Modello di Analisi Territoriale). In Folge wurde das Konzept auf nationale Ebene übertragen und zeichnet heute kleine Gemeinden in allen Regionen Italiens aus.

Die Orange Fahne ist das einzige italienische Projekt, welches von der Weltorganisation für Tourismus als erfolgreiches Programm zur Entwicklungsförderung im Bereich Tourismus anerkannt ist.

Ziele 
Ziele und Kriterien zur Auszeichnung sind vom TCI folgendermaßen festgelegt:

 Aufwertung der lokalen Ressourcen
 Entwicklung des Fremdenverkehrs
 Stärkung des lokalen Kunsthandwerks und der traditionellen Produkte
 Förderung des lokalen Investitionsklimas
 Stärkung der territorialen Identität

Ausgezeichnete Ortschaften 
(Stand 2017)

Norditalien 
{| class="wikitable unsortable" style="width:95%;float:left;text-align:center;"
! width="25%" | Region
! width="25%" | Provinz
! width="25%" | Ort
! width="20%" | Foto
|- valign=top
| rowspan=2|Aostatal
| rowspan=2|
|Étroubles
|
|- valign=top
|Gressoney-Saint-Jean
|

|- valign=top
| rowspan=25|Piemont
|Provinz Alessandria
| Gavi
|

|- valign=top
| Provinz Asti
|Cocconato
|
|- valign=top
|Provinz Biella
|Candelo
|
|- valign=top
| rowspan=7|Provinz Cuneo
|Barolo
| 
|- valign=top
|Bene Vagienna
|
|- valign=top
|Cherasco
|
|- valign=top
|Grinzane Cavour
|
|- valign=top
|La Morra
|
|- valign=top
|Monforte d’Alba
|
|- valign=top
|Neive
|
|- valign=top
|Provinz Novara
|Orta San Giulio
|
|- valign=top
|rowspan=4|Metropolitanstadt Turin
|Agliè
|
|- valign=top
|Avigliana
|
|- valign=top
|Fenestrelle
|
|- valign=top
|Usseaux
|
|- valign=top
|rowspan=7|Provinz Verbano-Cusio-Ossola
|Cannero Riviera
|
|- valign=top
|Cannobio
|
|- valign=top
|Macugnaga
|
|- valign=top
|Malesco
|
|- valign=top
|Mergozzo
|
|- valign=top
|Vogogna
|
|- valign=top
|Santa Maria Maggiore
|
|- valign=top
|rowspan=3|Provinz Vercelli
|Alagna Valsesia
|
|- valign=top
|Fobello
|
|- valign=top
|Varallo
|
|- valign=top
| rowspan=15|Ligurien
|Metropolitanstadt Genua
|Santo Stefano d’Aveto
|
|- valign=top
| rowspan=7|Provinz Imperia
|Airole
|
|- valign=top
|Apricale
|
|- valign=top
|Dolceacqua
|
|- valign=top
|Perinaldo
|
|- valign=top
|Pigna
|
|- valign=top
|Seborga
|
|- valign=top
|Triora
|
|- valign=top
|rowspan=4|Provinz La Spezia
|Brugnato
|
|- valign=top
|Castelnuovo Magra
|
|- valign=top
|Pignone
|
|- valign=top
|Varese Ligure
|
|- valign=top
| rowspan=3|Provinz Savona
|Castelvecchio di Rocca Barbena
|
|- valign=top
|Sassello
|
|- valign=top
|Toirano
|
|- valign=top
| rowspan=11|Lombardei
| rowspan=2|Provinz Bergamo
|Almenno San Bartolomeo
|
|- valign=top
|Gromo
|
|- valign=top
| rowspan=3|Provinz Brescia
|Bienno
|
|- valign=top
|Gardone Riviera
|
|- valign=top
|Tignale
|
|- valign=top
|rowspan=2|Provinz Como
|Menaggio
|
|- valign=top
|Torno
|
|- valign=top
|Provinz Cremona
|Pizzighettone
|
|- valign=top
|rowspan=2|Provinz Mantua
|Castellaro Lagusello, Fraktion der Gemeinde Monzambano
|
|- valign=top
|Sabbioneta
|
|- valign=top
|Provinz Sondrio
|Chiavenna
|
|- valign=top
| rowspan=8|Trentino-Südtirol
| rowspan=3|Provinz Bozen
|Sand in Taufers
|
|- valign=top
|Ulten
|
|- valign=top
|Sterzing
|
|- valign=top
| rowspan=5|Provinz Trient
|Ala
|
|- valign=top
|Caderzone Terme
|
|- valign=top
|Ledro
|
|- valign=top
|Molveno
|
|- valign=top
|Tenno
|
|- valign=top
| rowspan=9|Venetien
| rowspan=2|Provinz Belluno
|Mel
|
|- valign=top
|Sappada
|
|- valign=top
| rowspan=2|Provinz Padua
|Arquà Petrarca
|
|- valign=top
|Montagnana
|
|- valign=top
| rowspan=2|Provinz Treviso
|Asolo
|
|- valign=top
|Portobuffolé
|
|- valign=top
| rowspan=2|Provinz Verona
|Malcesine
|
|- valign=top
|Soave
|
|- valign=top|
|Provinz Vicenza
|Marostica
|
|- valign=top
| rowspan=3|Friaul-Julisch Venetien

| rowspan=3|
|Cividale del Friuli
|
|- valign=top
|Maniago
|
|- valign=top
|San Vito al Tagliamento
|
|- valign=top
| rowspan=20 | Emilia-Romagna
| rowspan=6|Provinz Forlì-Cesena
|Bagno di Romagna
|
|- valign=top
|Castrocaro Terme e Terra del Sole
|
|- valign=top
|Longiano
|
|- valign=top
|Monteleone, Fraktion der Gemeinde Roncofreddo
|
|- valign=top
|Portico e San Benedetto
|
|- valign=top
|Premilcuore
|
|- valign=top
|rowspan=4|Provinz Modena
|Castelvetro di Modena
|
|- valign=top
|Fanano
|
|- valign=top
|Fiumalbo
|
|- valign=top
|Sestola
|
|- valign=top
| rowspan=2|Provinz Parma
|Busseto
|
|- valign=top
|Fontanellato
|
|- valign=top
| rowspan=3|Provinz Piacenza
|Bobbio
|
|- valign=top
|Castell’Arquato
|
|- valign=top
|Vigoleno, Fraktion der Gemeinde Vernasca
|
|- valign=top
|Provinz Ravenna
|Brisighella
|
|- valign=top
| rowspan=4|Provinz Rimini
|Montefiore Conca
|
|- valign=top
|Pennabilli
|
|- valign=top
|San Leo
|
|- valign=top
|Verucchio
|
|- valign=top
|}

Mittelitalien 
{| class="wikitable unsortable" style="width:95%;float:left;text-align:center;"
! width="25%" | Region
! width="25%" | Provinz
! width="25%" | Ort
! width="20%" | Foto
|- valign=top
| rowspan=38| Toskana
| rowspan=3| Provinz Arezzo
|Anghiari
|
|- valign=top
|Castiglion Fiorentino
|
|- valign=top
|Lucignano
|
|- valign=top
|rowspan=3 |Metropolitanstadt Florenz
|Barberino Val d’Elsa
|
|- valign=top
|Certaldo
|
|- valign=top
|Vinci
|
|- valign=top
| rowspan=4| Provinz Grosseto
|Massa Marittima
|
|- valign=top
|Pitigliano
|
|- valign=top
|Santa Fiora
|
|- valign=top
|Sorano
|
|- valign=top
|Provinz Livorno
|Suvereto
|
|- valign=top
| rowspan=2 | Provinz Lucca
|Barga
|
|- valign=top
|Montecarlo
|
|- valign=top
|Provinz Massa-Carrara
|Fosdinovo
|
|- valign=top
|rowspan=6 |Provinz Pisa
|Casale Marittimo
|
|- valign=top
|Casciana Terme Lari
|
|- valign=top
|Castelnuovo di Val di Cecina
|
|- valign=top
|Peccioli
|
|- valign=top
|Pienza
|
|- valign=top
|Volterra
|
|- valign=top
|rowspan=3 |Provinz Pistoia
|Collodi, Fraktion der Gemeinde Pescia
|
|- valign=top
|Cutigliano
|
|- valign=top
|Pomarance
|
|- valign=top
| rowspan=15 | Provinz Siena
|Casole d’Elsa
|
|- valign=top
|Castelnuovo Berardenga
|
|- valign=top
|Cetona
|
|- valign=top
|Chiusi
|
|- valign=top
|Montalcino
|
|- valign=top
|Montefollonico, Fraktion der Gemeinde Torrita di Siena
|
|- valign=top
|Montepulciano
|
|- valign=top
|Monteriggioni
|
|- valign=top
|Murlo
|
|- valign=top
|Radda in Chianti
|
|- valign=top
|Radicofani
|
|- valign=top
|San Casciano dei Bagni
|
|- valign=top
|San Gimignano
|
|- valign=top
|Sarteano
|
|- valign=top
|Trequanda
|
|- valign=top
| rowspan=21 | Marken
| rowspan=6 | Provinz Ancona
|Corinaldo
|
|- valign=top
|Genga
|
|- valign=top
|Offagna
|
|- valign=top
|Ostra
|
|- valign=top
|Serra San Quirico
|
|- valign=top
|Staffolo
|
|- valign=top
| rowspan=2 | Provinz Ascoli Piceno
|Acquaviva Picena
|
|- valign=top
|Ripatransone
|
|- valign=top
|Provinz Fermo
|Monterubbiano
|
|- valign=top
| rowspan=7 | Provinz Macerata
|Camerino
|
|- valign=top
|Montecassiano
|
|- valign=top
|Pievebovigliana
|
|- valign=top
|San Ginesio
|
|- valign=top
|Sarnano
|
|- valign=top
|Urbisaglia
|
|- valign=top
|Visso
|
|- valign=top
| rowspan=5 | Provinz Pesaro und Urbino
|Frontino
|
|- valign=top
|Gradara
|
|- valign=top
|Mercatello sul Metauro
|
|- valign=top
|Mondavio
|
|- valign=top
|Montelupone
|
|- valign=top
| rowspan=9 | Umbrien
| rowspan=9 | Provinz Perugia
|Bevagna
|
|- valign=top
|Città della Pieve
|
|- valign=top
|Montefalco
|
|- valign=top
|Montone
|
|- valign=top
|Norcia
|
|- valign=top
|Panicale
|
|- valign=top
|Spello
|
|- valign=top
|Trevi
|
|- valign=top
|Vallo di Nera
|
|- valign=top
| rowspan=19 | Latium
| rowspan=3 | Provinz Frosinone
|Arpino
|
|- valign=top
|Collepardo
|
|- valign=top
|San Donato Val di Comino
|
|- valign=top
| rowspan=4 | Provinz Latina
|Bassiano
|
|- valign=top
|Campodimele
|
|- valign=top
|Fossanova, Fraktion der Gemeinde Priverno
|
|- valign=top
|Sermoneta
|
|- valign=top
| rowspan=3 | Provinz Rieti
|Casperia
|
|- valign=top
|Labro
|
|- valign=top
|Leonessa
|
|- valign=top
|rowspan=2 |Metropolitanstadt Rom
|Nemi
|
|- valign=top
|Trevignano Romano
|
|- valign=top
| rowspan=7 | Provinz Viterbo
|Bolsena
|
|- valign=top
|Bomarzo
|
|- valign=top
|Calcata
|
|- valign=top
|Caprarola
|
|- valign=top
|Sutri
|
|- valign=top
|Tuscania
|
|- valign=top
|Vitorchiano
|
|- valign=top
|}

Süditalien 
{| class="wikitable unsortable" style="width:95%;float:left;text-align:center;"
! width="25%" | Region
! width="25%" | Provinz
! width="25%" | Ort
! width="20%" | Foto
|- valign=top
| rowspan="6" | Abruzzen

| rowspan="2" | Provinz L’Aquila
|Civitella Alfedena
|
|- valign=top
|Opi
|
|- valign=top
|rowspan=4 |Provinz Chieti
|Fara San Martino
|
|- valign=top
|Lama dei Peligni
|
|- valign=top
|Palena
|
|- valign=top
|Roccascalegna
|
|- valign=top
|rowspan=4 | Molise

|Provinz Campobasso
|Ferrazzano
|
|- valign=top
| rowspan=3 | Provinz Isernia
|Agnone
|
|- valign=top
|Frosolone
|
|- valign=top
|Scapoli
|
|- valign=top
| rowspan="3" | Kampanien

|rowspan=2 | Provinz Benevento
|Cerreto Sannita
|
|- valign=top
|Sant’Agata de’ Goti
|
|- valign=top
|Provinz Caserta
|Letino
|
|- valign=top
| rowspan=13 | Apulien
|rowspan=2 | Metropolitanstadt Bari
|Alberobello
|
|- valign=top
|Locorotondo
|
|- valign=top
|rowspan=2 | Provinz Brindisi
|Cisternino
|
|- valign=top
|Oria
|
|- valign=top
| rowspan=7 | Provinz Foggia
|Alberona
|
|- valign=top
|Bovino
|
|- valign=top
|Orsara di Puglia
|
|- valign=top
|Pietramontecorvino
|
|- valign=top
|Rocchetta Sant’Antonio
|
|- valign=top
|Sant’Agata di Puglia
|
|- valign=top
|Troia
|
|- valign=top
| rowspan=2 | Provinz Lecce
|Corigliano d’Otranto
|
|- valign=top
|Specchia
|
|- valign=top
| rowspan=2 | Basilikata

|Provinz Potenza
|Guardia Perticara
|
|- valign=top
|Provinz Matera
|Valsinni
|
|- valign=top
| rowspan=6 | Kalabrien
|Provinz Catanzaro
|Taverna
|
|- valign=top
| rowspan=3 | Provinz Cosenza
|Civita
|
|- valign=top
|Morano Calabro
|
|- valign=top
|Oriolo
|
|- valign=top
| rowspan=2 |Metropolitanstadt Reggio Calabria
|Bova
|
|- valign=top
|Gerace
|
|- valign=top
|}

Inseln 
{| class="wikitable unsortable" style="width:95%; float:left; text-align:center"
! width="25%" | Region
! width="25%" | Provinz
! width="25%" | Ort
! width="20%" | Foto
|- valign=top
| rowspan=6| Sardinien
| rowspan=3|Provinz Nuoro
|Galtellì
|
|- valign=top
|Gavoi
|
|- valign=top
|Oliena
|
|- valign=top
|Provinz Oristano
|Laconi
|
|- valign=top
|Provinz Sassari
|Aggius
|
|- valign=top
| Provinz Sud Sardegna
|Sardara
|
|- valign=top
| rowspan=1 | Sizilien

| Metropolitanstadt Palermo
|Petralia Sottana
|
|- valign=top
|}

Weblinks 
 Homepage der Bandiera Anrancione bei TCI
 Gemeinsame Homepage der ausgezeichneten Gemeinden

Einzelnachweise 

Kultur (Italien)
Gütesiegel
Tourismus (Italien)
Gegründet 1998